Charleville (Ardennes), een voormalige gemeente in het Franse departement Ardennes, nu deel van Charleville-Mézières
Charleville (Australië), een plaats in Queensland, Australië
Charleville (Ierland), een plaats in County Cork in Ierland
Charleville (Marne), een plaats en gemeente in het Franse departement Marne

De laatste Congoboot, zie Charlesville